

Patronyme 
Fatako est un patronyme peul répandu en Afrique de l'Ouest. Il est notamment porté par :
 Habib Fatako (?-) ;
 Sékouba Fatako (?-2011), chanteur guinéen.

Toponyme 

 Fatako, une sous-préfecture en Guinée ;
 la rivière Fatako, une rivière intermittente du sud du Sénégal.

Patronyme peul
Homonymie de patronyme